La formation musicale assistée par ordinateur (FMAO) consiste en l'adoption de l'outil informatique pour l'apprentissage et la mise en pratique des disciplines enseignées en cours de formation musicale, ou solfège, telles que le développement de l'audition, la lecture de notes, la lecture de rythmes, l'analyse musicale, et l'apprentissage de la théorie musicale. Les logiciels de FMAO s'adressent aux particuliers comme aux écoles de musique et aux conservatoires. En règle générale, il s'agit de programmes destinés à compléter un enseignement théorique par le biais d'activités plus ou moins interactives basées sur la répétition.

Avantages

Des disciplines telles que le solfège peuvent être rendues plus attrayantes et accessibles à un public habitué aux outils informatiques grâce à l'adoption de la FMAO. La FMAO permet aussi aux particuliers d'avoir accès à un enseignement normalement réservé aux élèves de conservatoires, et les élèves de conservatoires peuvent eux utiliser les logiciels de FMAO pour parfaire leurs compétences et mettre en pratique leurs connaissances théoriques en dehors des cours de formation musicale sans l'aide d'une tierce personne. Le caractère répétitif de la majorité des activités proposées par les logiciels de formation musicale assistée par ordinateur peut compenser le déficit de temps et de pratique accordé aux disciplines du solfège par rapport à la pratique purement instrumentale.

Inconvénients

Le principal avantage de la FMAO, son caractère systématique et répétitif, est aussi l'un de ses principaux inconvénients. La FMAO manque en effet souvent de mise en contexte musical, et s’appuie presque uniquement sur des activités portant sur des éléments musicaux isolés (intervalles, gammes, accords, figures rythmiques). La FMAO reste donc à ce jour un outil complémentaire à une formation musicale traditionnelle garante de l'assimilation nuancée des différentes composantes de la musique.

Tableau comparatif des logiciels de FMAO

Articles connexes 
 Solfège
 Musique assistée par ordinateur
 Éducation musicale
 Enseignement de la formation musicale en France

Liens externes 
 Logiciels musicaux éducatifs sur Audiofanzine
 Logiciels d'apprentissage musical sur Zikinf 
 Cours et Formations aux métiers des technologies musicales et du son + Ressources en ligne  

Informatique musicale
Enseignement de la musique
Application de l'informatique